Waka/Jawaka (также известен под названием Waka/Jawaka — Hot Rats) — четвёртый сольный альбом Фрэнка Заппы, выпущенный в июле 1972 года. Выдержанный в джазовом стиле, альбом являлся предшественником The Grand Wazoo (выпущенного в ноябре того же 1972 года) и концептуальным продолжением альбома 1969 года — Hot Rats.

Некоторые треки 
«Big Swifty» — джаз-фьюжн-композиция, которая по структуре схожа с другими записями Заппы «джазового периода» его творчества. В ней звучит множество духовых инструментов, обеспечивающие плотный «медный» звук. В композицию включены импровизационные элементы, использовано сразу несколько различных размеров и темпов: начинаясь с быстрого риффа размером 7/8, мелодия продолжает чередовать размеры 7/8 и 6/8 (или 3/4), заканчиваясь размером 4/4. Некоторые концертные версии композиции использовали расширенные фрагменты с размером 11/8, также композиция делилась на части (например, на концерте в Техасе 1973 года).

В песне «It Just Might Be a One-Shot Deal» в исполнении Сэла Маркеса и Джанет Фергюсон рассказывается о галлюцинациях. Джефф Симмонс, исполнивший в этой композиции партию на гавайской гитаре, впоследствии отмечал: «…хотя я играл в реальном времени, без состыковок, гитара снова звучит так, будто музыка начала двигаться в обратном направлении».

Переиздания 
Альбом дважды переиздавался на CD лейблом Rykodisc в 1986 и в 1995 годах. В 2012 году лейбл Universal Music выпустил CD-версию альбома, проведя ремастеринг звука с оригинального винила.

Список композиций 
Автор всех песен и композиций — Фрэнк Заппа

Участники записи

Музыканты 
 Фрэнк Заппа — гитара (все треки, включая акустическую в 3 треке), перкуссия (1), вокал (3)
 Сэл Маркес — труба (на всех треках), вокал (1, 3, 4), колокола (1, 4), Флюгельгорн (4)
 Эрронеус (Алекс Дмочёвски) — электрический бас (все треки), вокал (3), дисторшн-бас (4)
 Эйнсли Данбар — ударные (на всех треках), стиральная доска (3), тамбурин (3)
  — слайд-гитара (1, 2, 3), вокал (3)
 Джордж Дюк — кольцевая модуляция и электрическое фортепиано (1),  (2)
 Майк Алтсчул — баритон-саксофон (2, 4), пикколо (2, 4),  (4), бас-кларнет (4), тенор-саксофон (4)
 Крис Петерсон — вокал (2, 4)
 Джоел Пешкин — тенор-саксофон (2)
  — гавайская гитара (3), вокал (3)
  — педальная слайд-гитара (3)
 Джанет Фергюсон — вокал (3)
 Дон Престон — фортепиано (4), Minimoog (4)
 Билл Байерс — тромбон (4),  (4)
 Кен Шроер — тромбон (4), баритон-валторна (4)

Производственный персонал 
 Продюсер: Фрэнк Заппа
 Звукоинженеры: Маршалл Бревитз, Керри Макнабб
 Мастеринг: Фрэнк Заппа
 Контроль: Маршалл Бревитз
 Концепция: Сэл Маркес
 Творческий консультант: Сэл Маркес
 Дизайн: 
 Дизайн обложки: Кел Шенкель
 Иллюстрации: Марвин Меттелсон
 Фотографии: Филип Шварц
 Упаковка: Кел Шенкель
 Переупаковка: Ференц Добронил

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Фрэнка Заппы
Альбомы Reprise Records
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Заппой